Соледад де Ариба има више значења:

 Соледад де Ариба (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Соледад де Ариба (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику